Меншик () — чешская фамилия. Известные носители:

 Меншик, Владимир (1929—1988) — чехословацкий актëр кино и телевидения, шоумен, сценарист.
 Меншик, Павел (род. 1968) — чехословацкий гребец.